Konttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Konttjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland, 697699-158972), sjö i Kramfors kommun, 
Konttjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland, 697802-158741), sjö i Kramfors kommun, 
Konttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn